

Geografia
 Blandin – comune francese situato nel dipartimento dell'Isère

Persone
 Eugène Blandin (1830-1898) – politico francese
 Marie-Christine Blandin (1952) – politico francese
 Philippe-Frédéric Blandin (1798-1849) – chirurgo e anatomista francese
 William Grant Blandin, in arte Romaine Fielding (1867-1927) – attore, regista e sceneggiatore statunitense

Pagine correlate
 Blandino
 Blandini